K114, K-114 ou K.114 peut faire référence à :
 K-114 Toula un sous-marin nucléaire lanceur d'engins russe ;
 Symphonie nº 14 (K.114),une œuvre Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 114, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.